

Населені пункти та їхні частини

 Боровіна — село в гміні Юзефув Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Боровіна — село в гміні Старий Замосць Замойського повіту Люблінського воєводства
 Боровіна — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Боровіна — село в гміні Шпротава Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Боровіна — село в гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Боровіна — село в гміні Пшивідз Ґданського повіту Поморського воєводства
 Боровіна — частина міста Щитна в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Боровіна — частина міста Щирк у Бельському повіті Сілезького воєводства
 Боровіна — частина села Крукувка в гміні Стенжиця Рицького повіту Люблінського воєводства
 Боровіна — частина села Гродиславіце (Ґродиславіце) в гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Боровіна — частина села Сарнув у гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Боровіна — частина села Скавце в гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Боровіна — частина села Мухаж у гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Боровіна — частина села Сьвінна-Поремба в гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Боровіна — частина села Корчувка в гміні Ольшанка Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Боровіна — частина села Пйонтковець у гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Боровіна — частина села Вампежув у гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Боровіна — частина села Куше в гміні Гарасюкі Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Боровіна — частина села Ляс у гміні Шлемень Живецького повіту Сілезького воєводства
 Боровіна — колонія в гміні Жулкевка Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Боровіна — колонія в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Боровіна — колонія в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Боровіна — лісова осада в гміні Лешноволя Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Боровіна — лісова осада в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Боровіна — лісова осада в гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Боровина

Примітки